Kahler es un apellido  alemán, que puede hacer referencia a:

  Alfred Kahler (1900–1981), científico estadounidense de origen alemán.
  Arnold Kahler,  deportista alemán
  Erich von Kahler (1885–1970), sociólogo alemán.
  Eugen von Kahler (1882, como Eugen Kohn - 1911), pintor checo.
  Franz Kahler (1906–1995), geólogo austriaco
  Otto Kahler (1849–1893), médico internista y patólogo austriaco.
  Otto Kahler (político) (1920–2008), político alemán.
  Mathias Kahler-Polagnoli (1969), actor austriaco.
  Wolf Kahler (* 1946), actor alemán.